North American Star League — профессиональная киберспортивная лига по игре StarCraft 2, основанная Расселом Фистером и Дунканом Стевартом. Общий призовой фонд лиги на три сезона составляет $400 000. На первые два приходится по $100 000, а на третий — $200 000.

Сезон 1 
Анонс лиги состоялся 22 февраля 2011 года. В результате отбора судей и интернет голосования были выбраны 50 известных игроков в StarCraft 2, которые были поделены на 5 дивизионов, по 10 игроков в каждом. Примечатально, что от каждой киберспортивной команды было представлено не более 4 игроков, причем все они были разнесены в разные дивизионы. Каждый из 50 участников турнира должен был внести залог в размере $250. Эти деньги должны были быть возвращены игрокам обратно после турнира, если они не получат каких-либо штрафных санкций за опаздывания, оскорбительное поведение или нарушение правил.

Игры в дивизионах проводились по круговой системе. Два лучших игрока в каждом дивизионе сразу попали в финал. Игроки, занявшие места с 3-го по 6-е, попали в плей-офф, представляющий собой 5 сеток по 4 игрока. Победители каждой из 5 сеток попали в финал. Последнее, 16 место финала разыгралось на всемирных онлайн отборочных. Игры в дивизионах, плей-офф и квалификации проводились онлайн на North-American Battle.net серверах. Финальные игры будут проведены офлайн в городе Онтарио (Калифорния). Основным комментатором является EG.iNcontroL, а помогают ему Gretorp, Diggity, JP, DjWheat и Day9.

Список участников 
В лиге соревнуются 50 известных игроков со всего мира:

Дивизионы 
Первые игры были сыграны 5 апреля. Последующие игры проводились по 5 дней в неделю на протяжении 9 недель. Некоторые игры не были сыграны из-за неявки одного из участников, которому присуждали техническое поражение (эти игры помечены звездочкой). При этом в некоторых случаях поражение присуждали со счётом «0:0», а в некоторых — «0:2».

Плей-офф 
Игроки, занявшие места с 3-го по 6-е в каждом дивизионе, продолжили борьбу за выход в финал в 5 сетках по олимпийской системе. Игрок  Liquid.TheLittleOne из-за проблем со здоровьем отказался от дальнейшего участия в турнире, и его место занял  coL.CrunCher. Игроки Stalife, TheLittleOne, Dde в плей-офф не попали, но получили возможность участвовать в следующем сезоне лиги без прохождения квалификации. Так как у некоторых игроков было равное количество очков, судьи решили провести 5 дополнительных стыковых матча, которые определили посев в плей-офф:
  fnatic.TT1 1:0  mouz.HasuObs
  RoX.KIS.BRAT_OK 1:0  aTn.Socke
  fnatic.Fenix 1:0  oGs.NaDa
  EG.IdrA 0:1  oGs.NaDa
  EG.IdrA 0:1  Dignitas.Sjow

В результате посева получились следующие сетки:

Онлайн квалификация 
6 июня началась регистрация на открытый квалификационный турнир, по результатам которого должен был определиться 16-й игрок финала и игрок «замены» на случай, если один из финалистов не сможет приехать. Регистрационный взнос составил $10. Игры прошли с 22-го по 26-е июня. Всего участвовало 190 игроков. 8 лучших игроков получили возможность участвовать в следующем сезоне лиги.

Квалификация на второй сезон 
С 28 июня по 3 июля прошла онлайн квалификация для участия во втором сезоне лиги. Регистрационный взнос составил $5. Всего участвовало 128 игроков. Места в следующем сезоне лиги получили 8 лучших игроков.

Финал 
Все 16 финалостов, а также игрок «замены» получили по $500 на дорогу в Онтарио (Калифорния), в котором прошли финальные игры. Один из финалистов  Strelok не успел вовремя оформить визу, и вместо него на финал отправился игрок  TSL.aLive, который занял второе место на онлайн квалификации.

Результаты 
 1 место —  TSL.Puma — $50 000
 2 место —  oGs.MC — $25 000
 3 место —  fnatic.Sen — $10 000
 4 место —  STARTALE.July — $5 000
 5-8 место —  Dignitas.SeleCT,  aTn.DarKFoRcE,  STARTALE.Squirtle,  WeMadeFox.Moon — $1500
 9-16 место —  White-Ra,  FXO.Sheth,  mouz.HasuObs,  TSL.aLive,  sls.BoxeR,  oGs.Zenio,  mouz.MorroW,  Liquid.ret — $500

Сезон 2 
Второй сезон лиги должен был стартовать 30 августа, но из-за конфликта между организаторами и корейскими командами начало турнира было перенесно на 14 сентября. Также стало известно, что помимо дисциплины StarCraft 2 в лиге появится игра Heroes of Newerth.

Список участников 
Первоначально во втором сезоне лиги должны были принять участие 45 игроков, из которых 31 игрок — это лучшие участники первого сезона, а оставшиеся 14 — победители онлайн отборочных, но из-за конфликта между организаторами и корейскими командами от участия отказались представители oGs, Prime.WE, STARTALE, TSL и WeMadeFox. Огранизаторами было принято решение уменьшить количество игроков до 40. Итоговый список игроков выглядит так:

Дивизионы

Плей-офф

Финал 
Финал прошёл в США с 2 по 4 декабря 2011 года.

Результаты 
 1 место —  EG.Puma — $40 000
 2 место —  Liquid.HerO — $20 000
 3 место —  Sen — $12 000
 4 место —  mouz.Thorzain — $8 000
 5-8 место —  EG.IdrA,  mouz.HasuObs,  mouz.MorroW,  imba.FXOpen.BRAT_OK — $3 000
 9-16 место —  mouz.MaNa,  mTw.DIMAGA,  imba.FXOpen.Strelok,  GoSu.HwangSin,  EG.DeMusliM,  Liquid.Sheth,  TT1,  EG.Huk — $1 000

Сезон 3 
Третий сезон стартовал 11 апреля.

Список участников 
В третьем сезоне принимают участие 45 игроков:

Дивизионы

Стыковые матчи 
Восемь игроков, занявшие лидирующие позиции в своих дивизионах, получили путёвки в финал. Ещё 14 игроков продолжили борьбу за выход в финал в стыковых матчах. К ним присоединились  Empire.Beastyqt и  MvP.Galaxy, которые прошли открытую квалификацию.
  Liquid.ret 3:2  mouz.Thorzain
  mTw.TT1 3:1  FXO.Strelok
  Empire.Beastyqt 3:1  mouz.MorroW
  MvP.Galaxy 3:2  mouz.HasuObs
  Sen 3:2  Liquid.Zenio
  sls.Ryung 3:0  FXO.LoWeLy
  fnatic.aLive 3:1  TSL.Polt
  coL.GanZi 3:0  mTw.DIMAGA

Финал

Результаты 
 1 место —  [M]Stephano — $30 000
 2 место —  sls.Alicia — $15 000
 3 место —  SK.MC — $10 000
 4 место —  Liquid.Ret — $5 000

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги.

Киберспортивные лиги